Niemcy
 Trier (pol. Trewir) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat

Osoby:
 Eucharius von Trier – biskup
 Joachim Trier – norweski reżyser
 Karl Bessart von Trier – wielki mistrz zakonu krzyżackiego
 Lars von Trier – duński reżyser

Inne:
 Trier – księstwo (Kurtrier)

Zobacz też:
 New Trier
 Trier-Land
 Trier-Saarburg